Tatjana Rodionowa (ur. 1941) – radziecka siatkarka,
 Tatjana Rodionowa (ur. 1956) – radziecka lekkoatletka (skok w dal),
 Tatjana Rodionowa (ur. 1976) – rosyjska aktorka,
 Tatjana Rodionowa (ur. 1980) – rosyjska lekkoatletka (biegi średniodystansowe).